Athamanta daucifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicolaus Thomas Host. Athamanta daucifolia ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
daucifolia